Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 21 au  .

Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Aravane Rezaï, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Agnieszka Radwańska et Urszula Radwańska.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Istanbul
Sport en Turquie en 2007
Tennis en mai 2007